

Toponymes 
Luçay-le-Libre est une commune de l'Indre
Luçay-le-Mâle est une commune de l'Indre

Noms de personnes 
La famille Legendre, dont le chef porte le titre de comte de Luçay, a fait fortune au  grâce à la Ferme générale. Elle compte parmi ses membres :
Charles de Luçay, premier préfet du palais de Napoléon
Hélion de Luçay (1831-1905), historien et administrateur